Die COVID-19-Pandemie in Dschibuti tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Hintergrund 
Mehrere große Staaten sind in Dschibuti militärisch präsent, darunter China, Frankreich, Italien, Japan und die Vereinigten Staaten. Der erste bestätigte Fall des Landes war ein Mitglied des spanischen Militärs. Daraufhin wurde die gesamte spanische Einheit auf einer französischen Militärbasis in Dschibuti unter Quarantäne gestellt.

Verlauf und Maßnahmen 
Am 15. März 2020 kündigte Dschibuti an, dass alle kommerziellen Passagierflüge ab dem 18. März eingestellt würden. Der Zugverkehr wurde ebenfalls gestoppt. Die Weltgesundheitsorganisation stellte Dschibuti im März 2020 Schutzausrüstung zur Verfügung.

Am 18. März 2020 wurde die erste COVID-19-Infektion im Hospital Bouffard in der Hauptstadt Dschibuti bestätigt. Es handelte sich um einen infizierten spanischen Soldaten, der nicht mit der einheimischen Bevölkerung in Kontakt kam. Spanien kündigte daraufhin an, weitere Soldaten in Dschibuti unter Quarantäne zu stellen. Sieben weitere Verdachtsfälle wurden negativ getestet. Im WHO-Situationsbericht tauchte dieser Fall erstmals am ... 2020 auf.

Bis zum 5. April 2020 stieg die Zahl der Infizierten im Land auf 59 Personen.

Der erste COVID-19-bedingte Todesfall im Land ereignete sich am 9. April 2020. Bis zu diesem Tag gab es 140 Infizierte und 28 Geheilte Personen. Der erste COVID-19-bedingte Todesfall in Dschibuti tauchte am 10. April erstmals im WHO-Situationsbericht auf. Bis zum 14. April 2020 wurden von der WHO 298 COVID-19-Infektionen und zwei COVID-19-bedingte Todesfälle in Dschibuti bestätigt.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Dschibuti wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Dschibuti
Gesundheit (Dschibuti)
Geschichte (Dschibuti)